Олег Финько: Финько, Олег Александрович (род. 1941) — Депутат Государственной думы.
 Финько, Олег Анатольевич (род. 1963) — российский учёный в области защиты информации и информационной безопасности.